Не́пер (Np) — безрозмірнісна одиниця вимірювання логарифма співвідношення двох однорідних величин.

Непер () — англійське прізвище.

 Джон Непер (1550 — 1617) — шотландський математик.
 Марк Непер (1957) — канадський хокеїст.

Англійські прізвища